Сондолово — название нескольких населённых пунктов:
 Сондолово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Сондолово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.